Infalibilidade, como conceito utilizado no cristianismo pode referir-se a: 

Infalibilidade bíblica

Infalibilidade papal

Desambiguação